Игорь Егоров:
 Егоров, Игорь Владимирович (род. 1988) — российский спортсмен (рукопашный бой).
 Егоров, Игорь Вячеславович (род. 1968) — российский футбольный судья, судья ФИФА.
 Егоров, Игорь Николаевич (1939—1981) — лётчик-испытатель, семикратный чемпион мира.